Kota Tinggi (plaats), plaats in Maleisië
 Kota Tinggi (district), district in Maleisië